Ahornsee heißen folgende geographische Objekte:

 Ahornsee (Dachstein), Bergsee im Dachsteinmassiv, Steiermark
 Ahornsee (Sölktal), Bergsee in den Niederen Tauern, Steiermark